Ли Стрингер — американский писатель, журналист, бывший бездомный и крэк-наркоман. Стрингер жил на улицах Нью-Йорка с начала 80-х до середины 90-х годов. Бывший редактор и обозреватель уличной газеты Street News. Его эссе и статьи печатались в различных изданиях, в том числе The Nation, The New York Times, Newsday и др. Широкую известность автору принёс его роман Grand Central Winter о его выживании на улицах, опубликованный в 1998 году, другой напечатанной книгой стала Sleepaway School. В 2000 году Ли Стрингер в соавторстве с Куртом Воннегутом издали книгу «Пожать руку Богу».

Ещё будучи бездомным, Стрингер написал рассказ No Place to Call Home (), который он отправил в новую уличную газету Street News. Газета опубликовала рассказ, бездомного и впоследствии сотрудничала со Стрингером, который уже выбравшись из нищеты и избавившить от наркозависимости, отправлял в Street News свои эссе и статьи. Зависимость от крэка ему удалось победить с помощью Project Renewal, Inc., лечебного центра и приюта для бездомных. Опубликованный в 1998 году роман Grand Central Winter: Stories From the Street принёс известность Стрингеру и попал в 10 рекомендованных книг года по версии USA Today, а The New York Times опубликовал положительную принял книгу.

В 2005 году Стрингер был удостоен награды от Lannan Foundation, престижной литературной премии.

Библиография 

 Lee Stringer (1998). Grand Central Winter. Seven Stories Press. ISBN 1-888363-57-6
 Lee Stringer, Kurt Vonnegut (2000). Like Shaking Hands With God. Seven Stories Press. ISBN 1-58322-002-X
 Lee Stringer (2004). Sleepaway School. Seven Stories Press. ISBN 1-58322-478-5
 Lee Stringer (2010). Grand Central Winter: Expanded Second Edition. Seven Stories Press. ISBN 1-58322-918-3

Примечания 

Колумнисты